Melanesia är ett släkte av insekter. Melanesia ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Melanesia